Xinzhou Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinzhou, Wuhan, stadsdistrikt i Hubei, 
 Xinzhou, Shangrao, stadsdistrikt i Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar